«Иртыш-2» () — фарм-клуб самой титулованной женской баскетбольной команды Казахстана павлодарского «Иртыша».

Результаты выступлений

Чемпионат Казахстана

Состав команды

Текущий состав

См. также 
 Иртыш (женский баскетбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте НФБ РК 

Баскетбольные клубы Казахстана
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Павлодара
Женские баскетбольные клубы